A Calcio Lecco 1912 olasz negyedosztályú labdarúgócsapat Leccóban, Lombardiában.
  
Az élvonalban legutóbb 1967-ben szerepeltek.

További információk 
Hivatalos honlap

Olasz labdarúgócsapatok
1912-ben alapított labdarúgócsapatok